Рам Соффер () — израильский шахматист, гроссмейстер (1994). Гроссмейстер ФИДЕ по шахматной композиции (1998). Математик, пианист, музыкальный критик и преподаватель бриджа. Живёт в Ришон-ле-Ционе.

Чемпион Израиля по решению шахматных задач (2018), и четырежды по чемпион мира по решению шахматных задач в команде.

Профессиональный консультант книги .

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Рама Соффера на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Израиля
Выпускники Тель-Авивского университета